Bērziņš är ett efternamn, som burits av bland andra:
Aldis Bērziņš
Alfons Bērziņš
Andris Bērziņš (1944), Lettlands president
Andris Bērziņš (1951), Lettlands premiärminister
Armands Bērziņš
Boriss Bērziņš
Gaidis Bērziņš
Gunārs Bērziņš
Gundars Bērziņš
Indulis Bērziņš
Juris Bērziņš, sovjetisk roddare
Kaspars Bērziņš
Reinholds Bērziņš
Uldis Bērziņš